Хоробров () — село,
Августовский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123080207. Население по переписи 2001 года составляло 171 человек .

Географическое положение 
Село Хоробров находится на расстоянии в 1 км от сёл Августовка и Хоростец.
По селу протекает пересыхающий ручей.

История 
 1445 год — дата основания.
 Село принадлежало семье Коморовских. 
 1 июня 1895 года в селе Хоробров родился Тадеуш Коморовский.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания